Metamora Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Metamora Township du comté de Woodford dans l'Illinois.
  du comté de Franklin dans l'Indiana.
  du comté de Lapeer dans le Michigan.

Homonymie de townships